Gausa steht für:

 Gausa (Fluss), ein Fluss im südlichen Norwegen

Gausa ist der Familienname folgender Personen:

 Kay Gausa (* 1992), deutscher Basketballspieler